Кубок португальської ліги 2021—2022 — 15-й розіграш Кубка португальської ліги (також відомий як Таша да Ліга). Титул вдруге поспіль здобув Спортінг.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 липня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 липня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 липня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 липня 2021

|}

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 липня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 серпня 2021

|}

Груповий етап

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 січня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 січня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок португальської ліги на soccerway 

2021–2022
Португалія
Португалія
2021 у португальському спорті
2022 у португальському спорті